Сиби:

 Сиби — город в провинции Белуджистан, Пакистан.
 Сиби — один из 30 округов пакистанской провинции Белуджистан.
 Сиби, Мааме (род. 1996) — малийский футболист, полузащитник.